Eine Augenklinik ist ein mit der Augenheilkunde befasstes Fachkrankenhaus. 

Augenkliniken sind:
 Aachener Augenheilanstalt
 Universitäts-Augenklinik Bochum
 Universitäts-Augenklinik Düsseldorf
 Augenklinik Herzog Carl Theodor München
 Universitäts-Augenklinik Tübingen
 Augenheilanstalt Mülheim an der Ruhr
 Klinik für Augenheilkunde Timișoara
 Augenklinik der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, siehe Universitätsklinikum Heidelberg#Kliniken

Siehe auch:

 
Liste (Krankenhäuser)